BFU steht als Abkürzung für:

 Beratungsstelle für Unfallverhütung, Schweizer Kompetenzzentrum für Unfallprävention
 Bibelfernunterricht, siehe BFU Theologische Fernschule auf evangelikaler Grundlage
 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, nationale Untersuchungsstelle für Deutschland
 Büro für Flugunfalluntersuchungen, nationale Untersuchungsstelle für die Schweiz

BfU steht als Abkürzung für:
 Bund für Umweltschutz, ehemalige Umweltschutzorganisation

Abkürzung